Комплексная аналитическая функция — основная разновидность функций, изучаемых в комплексном анализе. Различают:
 Однозначная комплексная аналитическая функция — то же, что и голоморфная функция.
 Многозначная комплексная аналитическая функция